16-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 22 по 27 августа 1983 года в Риме (Италия). Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Всего было разыграно 38 комплектов наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины 

МР — мировой рекорд

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Водное поло 
См. Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1983

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 ХVI Чемпионат Европы 22-27 августа 1983 г., Рим (Италия)

1983
Международные спортивные соревнования в Риме
Спорт в Италии в 1983 году
Август 1983 года
Чемпионаты Европы в 1983 году
Чемпионаты Европы в Италии